Nemanja Nikolić (1984) szerb énekes
Nikolics Nemanja (1987) labdarúgó, csatár
Nemanja Nikolić (1988) montenegrói labdarúgó, középpályás
Nemanja Nikolić (1992) szerb labdarúgó
Nemanja Nikolić (2001) bosnyák labdarúgó